Fouchères puede referirse a: 

 Fouchères, comuna francesa situada en Aube.
 Fouchères, comuna francesa situada en Yonne.